Niemcy:
 Steinsdorf – dzielnica Leutenberga
 Steinsdorf – dzielnica Weidy

Osoby:
 Kaspar von Steinsdorf – niemiecki prawnik

Zobacz też:
 Steindorf